Niihama, ville dans la préfecture d'Ehime, au Japon.
 Niihama, quartier de la ville de Tampere en Finlande
 (220736) Niihama,  astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.